Tit Juni Brut (en llatí Titus Junius Brutus) va ser fill de Luci Juni Brut (Lucius Junius Brutus) i de Vitèl·lia. Va ser executat per ordre del seu propi pare aproximadament l'any 509 aC acusat de conspirar contra la república romana i voler fer tornar la monarquia dels Tarquinis.

Referències 

Conspiradors romans
Gens Júnia
Morts a Roma